Гран-при Италии 2001 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 16 сентября 2001 года.

Гонка 

|}

 Первая победа: Хуан Пабло Монтойя (предыдущая первая победа - Ральф Шумахер, Гран-при Сан-Марино 2001 года; следующая первая победа - Кими Райкконен, Гран-при Малайзии 2003 года)
 Лучший круг: Ральф Шумахер 1:25,073
 Первая гонка Формулы 1, проведенная после 11 сентября 2001 года. Обе Феррари в память о жертвах теракта вышли на старт без рекламных наклеек и с носовыми обтекателями чёрного цвета. Кроме того в субботу во время гонки серии Champ CAR на новой немецкой трассе Лаузитцринг бывший гонщик Формулы 1 Алессандро Занарди попал в тяжёлую аварию, и потерял обе ноги. Шокированный этими событиями Михаэль Шумахер даже хотел отказаться выходить на старт, однако руководство ФИА надавило на Феррари, и немец все же принял участие в гонке. Ездил он при этом без обычного пыла и выступил откровенно слабо для своего уровня.
 В начале гонки Рубенс Баррикелло был весьма быстр и вскоре стало очевидно, что он запланировал два пит-стопа, в то время как гонщики Williams-BMW's Ральф Шумахер и Хуан-Пабло Монтойя заправили свои автомобили традиционно для Монцы - из расчета на один пит-стоп. Шумахер также останавливался дважды, но испытывал проблемы с темпом и в борьбе за победу не участвовал. Баррикелло же не смог извлечь выгоды из собственной стратегии и был вынужден довольствоваться вторым местом позади Монтойи, который одержал свою первую победу в Формуле-1. Ральф Шумахер стал третьим, а Михаэль Шумахер финишировал четвёртым.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии